Edward Żeligowski
 Jerzy Żeligowski
 Lucjan Żeligowski